

Anno 
 348 o 348 a.C.

Codici 
 348 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Ayabe, nella prefettura di Kyoto, in Giappone

Matematica 
 348 – numero